Berwick-upon-Tweed (plaats), een plaats in het Engelse graafschap Northumberland
Berwick-upon-Tweed (district), een district in het Engelse graafschap Northumberland
Station Berwick-upon-Tweed, een spoorwegstation in Berwick-upon-Tweed in Engeland